Debatin ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Debatin (1926–2011), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hubert Debatin (1914–1992), deutscher römisch-katholischer Pfarrer, Chorbischof der syromalankarischen Kirche
 Jörg Debatin (* 1961), deutscher Mediziner, Radiologe und Hochschullehrer
 Klaus-Michael Debatin (* 1952), deutscher Mediziner, pädiatrischer Onkologe und Hochschullehrer